Wardija Ridge är en ås i republiken Malta.   Den ligger i kommunen L-Imġarr, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Valletta.

Trakten runt Wardija Ridge består till största delen av jordbruksmark. Runt Wardija Ridge är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Kullar i Malta
Kontrollbehov inkommande wikilänkar